Ez a szócikk a Bubbi Guppik című sorozat epizódjait listázza.

A Bubbi Guppik televíziós számítógépes animációs sorozat, amelyet Jonny Belt és Robert Scull készítette a Nickelodeon számára. 2019. június 4-én berendelték az ötödik évadot. A évadot 2019. szeptember 23-án mutatták be. 2020. február 19-én, a hatodik évadot is berendelték.

Évados áttekintés

Évadok

1. évad (2011)

2. évad (2011-2013)

3. évad (2013-2015)

4. évad (2015-2016)

5. évad (2019-2021)

6. évad (2021-)

Források

További információk 
IMDb
PORT.hu

Nickelodeon
Televíziós sorozatok epizódlistái